Osoby:
 Ulrike Gote – niemiecka polityczka

Zobacz też:
 Gode
 Goote
 Gothe
 Pojęcia związane z go